

Localização 

A Juventude Desportiva Carregosense é um clube português, localizado na vila e freguesia de Carregosa, concelho de Oliveira de Azeméis, distrito de Aveiro.

História 

O clube foi fundado em 1 de Dezembro de 1974 e o seu presidente actual chama-se José Carlos Duarte.

O clube tem como objectivo principal, dar continuidade na formação desportiva e pedagógica e ascender à 3ª divisão nacional nas próximas épocas.

Desportivamente, realçam-se os títulos de campeão da 2ª Divisão: 1989/1990, em seniores; e juvenis 90/91; vencedor da Taça Distrital 91/92 e 05/06 em seniores e conquista da taças de Disciplina: iniciados 88/89, juvenis 75/76, juniores 76/77 e 77/78 e em seniores 89/90. Campeão da 3ª Divisão em 2003/2004. Subida à Primeira Divisão distrital na época de 2004/2005.Campeão distrital da 2ªDivisão em 2009/2010.

Liga 

 2005-2006 - 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Aveiro.

Estádio 

Estádio Dr. Teixeira da Silva (3.000 espectadores)

Marca do equipamento 

Nike

Patrocínio 

Grupo Ferpinta

Palmarés - Futebol de Formação 

Campeão Distrital de Juvenis da 2ª Divisão 90/91

Ligações externas 
Página do clube

Clubes de futebol de Oliveira de Azeméis
Carregosa
Clubes de futebol fundados em 1974
Fundações em Portugal em 1974